Aviation désigne notamment :
 aviation, une activité aérienne qui comprend l'ensemble des acteurs, techniques et règlements liés à l'utilisation d'un aéronef ;
 aviation, un cocktail de type gin sour, de couleur légèrement bleu ciel :

 Aviation, un village du Cameroun, situé dans la région du Nord et le département du Mayo-Rey.
 Aviation, un village du Cameroun, situé dans la Région de l'Est et le département de la Kadey.